— один из национальных университетов Японии, основанный в 1907 году. Ранее входил в число императорских университетов. Третий Императорский университет страны по времени основания, после Токийского и Киотского университетов. Расположен в городе Сэндай префектуры Мияги в регионе Тохоку, на северо-востоке острова Хонсю.

Университет разделён на десять факультетов. В 2009 году в нём обучалось 17949 студентов. Деятельность университета зиждется на трёх принципах: приоритет исследовательской деятельности (研究第一主義), открытость (門戸開放) и практически ориентированные исследования и образование (実学尊重).

В 2009 году университет Тохоку занимал 40-е место в мировом рейтинге Global Universities Ranking. В другом мировом рейтинге, QS World University Rankings, в 2010 году занял 102-е место.

В 2009 году Тохоку стал одним из 13 университетов, отобранных японским правительством для внедрения международного обучения. В настоящее время в университете ведётся преподавание на английском языке по 30 специальностям на разных уровнях.

История 

В 1736 году в Сэндае было открыто медицинское училище (Мэйрин-Ёкэндо, 明倫養賢堂). Училище несколько раз реорганизовывалось и является предшественником медицинского факультета университета Тохоку.

22 июня 1907 года учебное заведение получило статус Императорского. Университет Тохоку стал третьим по счёту Императорским университета Японии после Императорского университета Токио (1877) и Императорского университета Киото (1897).

С момента основания университет проводил «политику открытых дверей», что в то время означало, что доступ в университет Тохоку был открыт женщинам и иностранцам. Это был первый университет в Японии, проводивший такую политику.

В сентябре 1907 года университет основал в Саппоро сельскохозяйственный факультет. В 1911 году в Сэндае был открыт естественнонаучный факультет, а в 1915 году — медицинский. В 1918 году сельскохозяйственный факультет, находившийся слишком далеко от основного кампуса, был передан Императорскому Университету Хоккайдо. В 1919 году открылся инженерный факультет, а в 1922 — факультет права и литературы.

После Второй мировой войны, в 1947 году, университет сменил название и стал называться Университет Тохоку; в нём открылся новый сельскохозяйственный факультет. Факультет права и литературы в 1949 году разделился на три: права, литературы и экономики. Впоследствии в университете были образованы факультеты образования (1949), стоматологии (1965) и фармакологии (1972).

Антенна Яги-Уда 
Значимым вкладом университета в развитие мировой радиотехники явилось изобретение в 1926 году антенны Яги-Уда, совершённое в стенах университета его сотрудниками Синтаро Уда и Хидэцугу Яги. Антенны Яги-Уда впервые широко начали использоваться во время Второй мировой войны в радиолокационных системах японцами, немцами, британцами и США. После войны они увидели широкое развитие в качестве домашних телевизионных антенн.

Землетрясение в Тохоку 
После японского землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами университет был закрыт до дальнейшего уведомления, но с предполагаемой датой повторного открытия в конце следующего апреля. Кампусы Аобаяма, Катахира, Амамия и Каваути, находящиеся не менее чем в 12 километрах от побережья океана практически не пострадали от цунами. На территории кампуса не было зарегистрировано никаких случаев смерти или серьезных травм среди преподавателей и студентов. Однако ущерб от землетрясения привел к закрытию 27 зданий и нанёс ущерб оборудованию на миллионы долларов. Обучение в университете возобновились в обычном режиме с начала мая 2011 года. Университет до настоящего времени продолжает разрабатывать и реализовывать планы по восстановлению и укреплению университетских зданий. Радиологическая служба периодически контролирует уровни радиации по всему городу Сэндай с момента аварии на АЭС Фукусима, находящейся в 100 километрах к югу от города. До сих пор не было обнаружено тревожных уровней радиации.

Галерея

Кампусы университета 
 Расположение кампусов университета Тохоку

Университет состоит из пяти кампусов:
 Катахира (片平) — администрация и основные институты;
 Каваути (川内) — право, образование, экономика и филология;
 Сэйрё (星陵) — медицина и стоматология;
 Аобаяма (青葉山) — естественные науки, инженерные дисциплины и фармакология;
 Амамия (雨宮) — сельское хозяйство. Кампус Амамия и некоторые институты переведены на новые территории в кампусе Аобаяма в апреле 2017 года.

Структура университета 
 Факультеты: искусства и филологии; педагогики; права; экономики; фундаментальных наук; медицины; стоматологии; фармацевтических наук; инженерных наук (отделения: машиностроения и аэрокосмической техники; информационных и интеллектуальных систем; прикладной химии, химической инженерии и биомолекулярной инженерии; материаловедения и инженерии; гражданского строительства и архитектуры); сельского хозяйства.
 Отделения аспирантуры: искусства и филологии; педагогики; права; экономики и управления; фундаментальных наук; медицины; стоматологии; фармацевтических наук; инженерии; сельскохозяйственных наук; международных культурологических исследований; информационных наук; естественных наук; экологических исследований; исследований в области образовательной информатики.
 Высшие профессиональные школы: Юридическая школа; Школа государственной политики; Бухгалтерская школа.
 Исследовательский центр по прогнозированию землетрясений и извержений вулканов представлен в Национальном координационном комитете по прогнозированию землетрясений.
 Научно-исследовательские институты: Научно-исследовательский институт электросвязи; Институт развития, старения и рака; Институт наук о жидкостях; Институт материаловедения; Национальный институт совместных исследований; Институт междисциплинарных исследований передовых материалов; Международный научно-исследовательский институт наук о бедствиях.
 Вспомогательные подразделения: университетские библиотеки (главная университетская библиотека, медицинская библиотека, библиотека Кита-Аобаямы, инженерная библиотека, сельскохозяйственная библиотека); университетская больница; университетская клиника.
 Научные центры и лаборатории: Центр исследований северо-восточной Азии; Центр развития высшего образования; Центр управления здравоохранением; Университетский консультационный центр; Центр приёма студентов; Центр поддержки карьеры; Центр академических ресурсов и архивов; Университетский музей Тохоку; Университетский ботанический сад; Институт международных передовых исследований и организации образования; Циклотрон и Радиоизотопный Центр; Центр создания бизнес-инкубаторов; Центр междисциплинарных исследований; Технологический центр научно-образовательной деятельности; Центр исследования низких температур; Лаборатория высоковольтных электронных микроскопов; Центр информационной синергии.

Президенты университета 
Список президентов Университета Тохоку в хронологическом порядке:

Известные люди, связанные с университетом 
 Сумио Иидзима — физик, специалист по нанотехнологиям.
 Акихиса Иноуэ — учёный-физик, исследователь аморфных металлов, называемых «сплавами Иноуэ».
 Рюта Кавасима — нейроучёный, специалист по томографии мозга.
 Сидзуо Какутани — математик, наиболее известное достижение — теорема о неподвижной точке.
 Ясумаса Канада — математик, наиболее известное достижение — работы по исчислению числа пи.
 Морио Кита — японский прозаик, эссеист и психиатр.
 Тосио Курокава — врач-онколог, президент Японской академии наук.
 Дзюнъити Нисидзава — инженер, специалист в области полупроводниковых устройств, разработчик Pin диода.
 Масатака Огава — химик, первооткрыватель элемента рения («ниппониума»).
 Хидэо Оно — физик, кандидат на получение Нобелевской премии за работу по спинтронике.
 Масатаро Саваянаги — педагог, министр образования Японии, реформатор японской системы образования.
 Сусуму Сатоми — хирург, выполнивший первую пересадку почки.
 Лу Синь — писатель, cчитающийся основоположником современной китайской литературы.
 Хидэаки Сэна — микробиолог и писатель, лауреат японской премии Nihon SF Taisho Award (1998).
 Коити Танака — инженер и химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Синтаро Уда — инженер-электрик, один из разработчиков антенны Яги-Уда.
 Хирофуми Удзава — экономист, соавтор модели Удзавы — Лукаса.
 Рёдзиро Фукухара — юрист, заместитель министра образования, директор Императорской академии художеств.
 Токиюки Ходзё — математик, педагог и политик, организатор скаутского движения в Японии.
 Котаро Хонда — физик, изобретатель нескольких марок стали.
 Чингэлтэй — лингвист-монголовед.
 Масатоси Сима — инженер, архитектор первого в мире микропроцессора Intel 4004.
 Хидэцугу Яги — инженер, один из разработчиков антенны Яги-Уда.

Примечания

Комментарии

Источники 

Императорские университеты Японии
Появились в 1907 году в Японии
Университеты Сэндая